Aethusa venosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Friedrich Wilhelm Jessen. Aethusa venosa ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
venosa